Walter Kohlhammer ist der Name folgender Personen:

* Walter Kohlhammer (Verleger) (1879–1946), deutscher Verleger 
 Walter Kohlhammer (Politiker) (* 1941), österreichischer Politiker (SPÖ)